Pohl es un apellido que se puede referir a:

Gente 
 Johann Baptist Emanuel Pohl, botánico, entomólogo, geólogo, y médico austriaco.
 Frederik Pohl, escritor estadounidense.
 Oswald Pohl, militar alemán y líder nazi.
 Sabine Bergmann-Pohl, última jefa de estado de la República Democrática Alemana.
 Shannon Pohl, jugadora bádminton estadounidense.

Lugares
 Pöhl (Sajonia), municipio en el estado alemán de Sajonia.
Pohl (Renania-Palatinado).